Мартуні́ () — місто на сході Вірменії, розташоване в марзі (області) Ґегаркунік на відстані 130 км на схід від Єревана та біля південно-західного узбережжя озера Севан.

У давні часи місто було відоме як Мец Кзнут, в 1830-1922 рр. побутувала назва Неркін Ґаранлух, а в 1926 році назва була змінена на Мартуні, на честь першого радянського прем'єра Вірменії, Олександра Мяснікяна, чий псевдонім був "Мартуні". Мартуні була колишнім адміністративним центром Ґегаркуніку. В Мартуні є церква Аствацацин, яка була відновлена в 1886 році. Існує також укріплення Залізної доби, розкопки якого в 1997 році розпочала вірмено-італійська команда.

Посилання 
 World Gazeteer: Armenia – World-Gazetteer.com	

Міста Вірменії
Ґегаркунік